Walter Smith (voetballer), Schots voetballer en voetbaltrainer
Walter Smith (regisseur), Nederlandse regisseur
Walter Smith (wiskundige), Brits-Amerikaans wiskundige
Walter Bedell Smith, Amerikaans militair